

Codici 
 DHM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dharamsala Gaggal (India)
 dhm – codice ISO 639-3 della lingua zemba

Musica 
 DHM (Deutsche Harmonia Mundi) – etichetta discografica tedesca di musica classica